Bertrand Lassaigne (1961-2022), agriculteur bio français.
 Jacques Lassaigne (1911-1983), critique d'art français.
 Jean Louis Lassaigne (1800-1859), chimiste français.